Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Betsy Nagelsen che hanno battuto in finale Sandy Collins e Sharon Walsh 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Kathy Jordan /  Betsy Nagelsen (Campionesse)
 Sandy Collins /  Sharon Walsh (finale)

 Patricia Hy /  Etsuko Inoue (primo turno)
 Iva Budařová /  Katerina Maleeva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1987